Первая лига 1964/1965 () — 39-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1964/1965
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1964 году
Спорт в Чехословакии в 1965 году